Giōrgos Savvidīs – calciatore e allenatore di calcio cipriota
 Ivan Savvidis – imprenditore e politico russo